Le super-embranchement des Ecdysozoa, ou Ecdysozoaires, est un clade d'animaux représentant la division des protostomiens dont le développement s'effectue par une ou plusieurs mues cuticulaires.

Les groupes les plus connus chez les Ecdysozoaires sont les arthropodes (comprenant notamment les insectes et les crustacés) et les nématodes.

Ce clade rend obsolète l'ancienne notion d' (classification de Georges Cuvier en 1817), qui regroupait arthropodes et annélides sur l'idée que la segmentation était un caractère ancestral. Les données génétiques montrent que la segmentation s'est développée de façon indépendante chez les ecdysozoaires et les lophotrochozoaires. C'est bien la mue qui constitue un caractère ancestral et justifie de regrouper des ecdysozoaires, la segmentation étant une convergence évolutive.

La mue des arthropodes est déclenchée par l'ecdysone, mais cette hormone n'est probablement pas présente chez tous les Ecdysozoaires : le nématode Caenorhabditis elegans utilise une autre hormone stéroïde.

Parmi les autres synapomorphies des ecdysozoaires, on peut mentionner :
 le pharynx à musculature triradiée,
 une cuticule composée de 3 couches : l'épicuticule, l'exocuticule (composée de chitine) et l'endocuticule, 
 la perte des cils locomoteurs de l’épiderme.

Étymologie 
Ecdysozoa vient du grec ancien , « mue » et , « animal ». Le premier mot a aussi donné le mot « ecdysis », signifiant "mue".

Histoire 
Le groupe des Ecdysozoa a été proposé par Aguinaldo et al. en 1997 sur la base d'une analyse phylogénétique moléculaire de séquences 18S. Ce clade comprenait initialement les Onychophora, les Tardigrada, les Nematoda, les Nematomorpha, les Kinorhyncha et les Priapulida. Il n'existait pas encore de données moléculaires pour les Loricifera qui ont été inclus au sein des Ecdysozoa par la suite. Cette étude a grandement participé à renverser l'hypothèse des Articulata formulée par Cuvier en 1817, qui regroupait les Annelida et les Arthropoda en raison de leur segmentation.

La synapomorphie principale de ce groupe est la présence d'une croissance par mue. Aguinaldo et al. discutent également d'autres hypothèses, comme la perte des cils locomoteurs de l'épiderme. Ce caractère est absent chez tous les ecdysozoaires, mais il l'est également chez d'autres groupes de prostostomiens (chaetognathes et acanthocéphales), qui ont pu le perdre par convergence.

Phylogénie 

Cladogramme selon une étude réalisée par Yamasaki en 2015:

Liste des embranchements actuels 
Selon  :
 super-embranchement Scalidophora
 Kinorhyncha Reinhard, 1881 
 Loricifera Kristensen, 1983	 
 Nematoda Diesing, 1861
 Nematomorpha Vejdovsky, 1886
 Priapulida Delage & Hérouard, 1897 
 clade Panarthropoda
 Arthropoda Latreille, 1829
 Onychophora Grube, 1853
 Tardigrada Spallanzani, 1777

Liens externes

Référence 

Taxon décrit en 1997